Метрополитен Лакхнау — система метрополитена в городе Лакхнау, столице индийского штата Уттар-Прадеш.

История 
Первый участок открыт 6 сентября 2017 года в составе 8 станций Красной линии длиной 8,5 км.

Строительство 
Строительство начато в 2014 году. Планируемая длина составит 22,9 км.

Линии 
Метрополитен состоит из одной линии — Красной. Она открыта вместе со всей системой метрополитена. На ней расположены 8 станций, её длина 8,5 км.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт Швандля

Примечания 

Метрополитены Индии
Линии метрополитена, построенные в 2017 году